Грабський — прізвище польського шляхетного похождення

 Антін Грабський (1895–1938), псевдонім Юрій Бодняк-Грабський — ректор Польського педагогічного інституту в Києві
 Владислав Грабський (1874—1938) — польський політичний діяч, економіст, історик
 Марат Грабський (1932—2008) — український радянський діяч.
 Сергій Грабський — військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ, громадський діяч.
 Станіслав Грабський (1871—1949) — польський економіст, політик та державний діяч.

Польські прізвища